

Codici 
 tuy – codice ISO 639-3 della lingua orth tuge

Geografia 
 Tuy – provincia del Burkina Faso
 Tuy – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas
 Tuy – nome castigliano di Tui, comune della Galizia (Spagna)
 Tuy – fiume del Venezuela